Józef Ksawery Grodecki (1870–1963) – nauczyciel, literat, dziennikarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Grodecki (ur. 1895) – podpułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego